Héry (Nièvre)
 Héry (Yonne)
 Dompierre-sur-Héry